Рома́н Богда́нов:
 Богданов, Роман Александрович (1995—2022) — казахстанский футболист.
 Богданов, Роман Николаевич (род. 1978) — украинский и российский актёр.